Александр Михайлович Калугин:
 Калугин, Александр Михайлович (1912—1986) — советский артиллерист, старшина, Герой Советского Союза.
 Калугин, Александр Михайлович (род. 1945) — российский дипломат.